Башловка — український синонім слова іншомовного походження трофей.
 
Прізвища відомих осіб
 Башловка Анатолій Миколайович
 Башловка Михайло Федорович

Примітки